Ци Гуаньцзюнь (более известен как Чи Куан-Чун) (; род. 14 июня 1949, Гуандун, Китай) — гонконгский актёр, мастер боевых искусств, практикующий Хунгар. Наиболее известен по роли шаолиньского повстанца Ху Хуэйганя в нескольких фильмах с боевыми искусствами 1970-х годов. Кроме того он снялся во многих фильмах с Александром Фу в то время.

Биография и карьера 
Родился в уезде Паньюй провинции Гуандун, при рождении имел фамилию и имя У Дунцай. Перебрался в Гонконг со своей семьёй в раннем возрасте. Окончил среднюю школу Sam Yuk и прошёл актёрские курсы на крупной киностудии Cathay в 1968 году. Выиграв первое место в конкурсе «Мужественность» от кинокомпании Chiang Jiang, Ци присоединился к студии братьев Шао. Его актёрским дебютом стала роль в фильме режиссёра Чжан Чэ «Парни из монастыря». С тех пор он снимался в других фильмах Чжан Чэ: «Боевые искусства Шаолиня», «Ученики Шаолиня», «Мстители из Шаолиня» и «Великолепные скитальцы». После истечения контракта со студией в 1976, Ци основывал собственную кинокомпанию Champion Film. В 1977 он перебрался на Тайвань, чтобы там продолжить свою карьеру, и снялся в таких фильмах как «Ху Хуэйгань яростно бьётся в ткацкой мастерской».

В 1990-х Ци ушёл из кино, но возвратился в фильме  «Пьяная обезьяна» 2003 года, позднее появился в фильме Цуй Харка Семь мечей.

Школа Хунгар 
Ци начал своё обучение Хунгар в 1961 году с Chiu Wai в Гонконге и является учеником четвёртого поколения по линии Хуан Фэйхуна. В октябре 2000 года Ци открыл свою школу Хунгар «Chi Kuan-Chun Martial Arts Hong Quan Institute».

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Ци Гуаньцзюнь на сайте HongKong Movie Database